Cristian Badilla – ex calciatore costaricano, centrocampista
 Gabriel Badilla – calciatore costaricano, difensore
 Rodrigo Badilla – ex arbitro di calcio costaricano
 Sergio Badilla Castillo – poeta e traduttore cileno

Pagine correlate 
 Badillo